Эли Данкер (ивр. אלי דנקר; род. 12 октября 1948, Израиль) — израильский актёр. Наиболее известен по ролям в фильмах «Взять живым или мёртвым» (1987), «Неоспоримый 2» (2006), а также по одной из центральных ролей в российском фильме «Виктор» (2014).

Фильмография

Ссылки